Джинчарадзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Джинчарадзе, Георгий Михайлович (1899—1982) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Джинчарадзе, Исрафил Кемалович (1916—1943) — младший лейтенант. Герой Советского Союза.
 Джинчарадзе, Малхаз (род. 1971) — грузинский футболист.
 Джинчарадзе, Маквала Тевратовна (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.
 Джинчарадзе, Надя Мурадовна (род. 1942) — Герой Социалистического Труда.
 Джинчарадзе, Паата Зауриевич (род. 1974) — грузинский и российский футболист.